Memoriał im. Łukasza Romanka 2011 – 5. edycja corocznego turnieju żużlowego, poświęconego pamięci zmarłego tragicznie żużlowva Łukasza Romanka. W turnieju zwyciężył Australijczyk Jason Crump.

Wyniki 
Rybnik, 7 maja 2011
NCD: Grigorij Łaguta - 65,53 w wyścigu 7
Sędzia: Marek Wojaczek

Bieg po biegu
 [67,69] Kasprzak, Batchelor, Dobrucki, Watt
 [67,65] Gollob, Jamroży, Borodulin, Skórnicki
 [66,31] Crump, Jędrzejak, G.Łaguta, Jonsson
 [66,43] Ułamek, A.Łaguta, Szombierski, Czaja
 [65,79] Ułamek, Jonsson, Batchelor, Gollob
 [65,93] Szombierski, Jędrzejak, Skórnicki, Dobrucki
 [65,53] G.Łaguta, A.Łaguta, Jamroży, Watt
 [65,97] Kasprzak, Crump, Borodulin, Czaja
 [65,72]Skórnicki, Batchelor, G.Łaguta, Czaja
 [65,92]Crump, Gollob, Dobrucki, A.Łaguta
 [65,85]Jonsson, Borodulin, Watt, Szombierski
 [67,03]Kasprzak, Jędrzejak, Ułamek, Jamroży
 [66,87] Crump, Szombierski, Jamroży, Batchelor
 [66,68] Dobrucki, G.Łaguta, Ułamek, Borodulin
 [67,14] Gollob, Watt, Jędrzejak, Czaja
 [67,07] Jonsson, Skórnicki, Kasprzak, A.Łaguta
 [66,93] Batchelor, A.Łaguta, Jędrzejak, Borodulin
 [66,38] Jonsson, Dobrucki, Jamroży, Kajzer Kajzer za Czaję
 [66,86] Crump, Watt, Ułamek, Skórnicki
 [66,68] Kasprzak, G.Łaguta, Gollob, Szombierski
 Finał: [65,92] Crump, Kasprzak, Jonsson, Gollob

Linki zewnętrzne 
 

2011
2011 w sporcie żużlowym
2011 w polskim sporcie